Пилотируемая орбитальная лаборатория (, MOL) — орбитальная станция, часть программы пилотируемых полётов Министерства обороны США. Астронавты на станции должны были заниматься разведывательной деятельностью и иметь возможность снимать с орбиты или уничтожать спутники в случае необходимости. 
Программа была объявлена общественности 10 декабря 1963 года. О прекращении программы было объявлено 10 июня 1969 года, так как новая стратегия Министерства обороны предусматривала использование для нужд разведки беспилотных аппаратов.

В 1970-х годах в СССР проводились запуски схожих по назначению станций «Алмаз».

Планировалось, что станция MOL будет доставляться на орбиту ракетой-носителем Титан IIIC вместе с космическим кораблём «Джемини B», на борту которого должен был находиться экипаж из двух военных астронавтов. Астронавты в течение 30 дней проводили бы наблюдения и эксперименты, затем покидали бы станцию. Станция MOL была одноразовой и рассчитана на работу только одного экипажа.

Характеристики 
 Полная масса: 14476 кг
 Масса без топлива: 14376 кг
 Полезная нагрузка: 2700 кг
 Высота: 21,92 м
 Диаметр: 3,05 м

Полёты по программе MOL 
По программе пилотируемой орбитальной лаборатории был произведён один тестовый запуск 3 ноября 1966 года в 13:50:42 UTC. В этом испытательном полёте использовался макет MOL и космический корабль «Джемини-2», который был повторно использован после его первого 18-минутного суборбитального полёта в 1965 году. Запуск был произведён с помощью ракеты носителя «Титан IIIC» с пусковой площадки LC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал.

Первый пилотируемый полёт после многочисленных задержек был назначен на декабрь 1970 года, однако президент Никсон отменил программу MOL из-за затягивания работ, превышения сметы по ним, а также потому что программа морально устарела, так как разведывательные спутники могли выполнить большую часть возложенных на неё задач.

Астронавты MOL 
 MOL Group 1 — ноябрь 1965
 Адамс, Майкл Джеймс (ВВС) (погиб во время испытаний X-15 15 ноября 1967 года)
 Крюз, Альберт Хэнлин (ВВС)
 Финли, Джон Лоуренс (ВМФ)
 Лойер, Ричард Эрл (ВВС)
 Маклей, Лаклан (ВВС)
 Ньюбек, Фрэнсис Грегори (ВВС)
 Тейлор, Джеймс Мартин (ВВС)
 Трули, Ричард Харрисон  (ВМФ) (пилот: тестовый полёт Энтерпрайза ALT #2, STS-2; командир: STS-8)
 MOL Group 2 — июнь 1966
 Бобко, Кэрол Джозеф (ВВС) (пилот: STS-6; командир: STS-51-D, STS-51-J)
 Криппен, Роберт Лорел (ВМФ) (пилот: STS-1; командир: STS-7, STS-41C, STS-41G) (глава космического центра им. Кеннеди)
 Фуллертон, Чарлз Гордон (ВВС) (пилот: тестовый полёт Энтерпрайза ALT #1, STS-3; командир: STS-51-F)
 Хартсфилд, Хенри Уоррен (ВВС) (пилот: STS-4; командир: STS-41-D, STS-61-A)
 Овермайер, Роберт Франклин (морская пехота) (пилот: STS-5; командир: STS-51-B)

 MOL Group 3 — июнь 1967
 Абрахамсон, Джеймс Алан (ВВС) (глава СОИ)
 Херрес, Роберт Троллз (ВВС)
 Лоуренс, Роберт Генри (ВВС) (погиб на испытаниях в декабре 1967 года)
 Питерсон, Дональд Херод (ВВС) (специалист полёта: STS-6)

Примечания

Ссылки 

  - Рассекреченные документы по MOL на сайте Национального управления военно-космической разведки США
 
 

Проекты орбитальных станций
Космическое оружие
Неосуществлённые проекты в космонавтике США
Неосуществлённые военные проекты США